Vimmerby ishall är en ishall i Vimmerby i Kalmar län där Vimmerby Hockey spelar sina hemmamatcher. Publikkapaciteten är cirka  åskådare.

Källor 
  

Ishallar i Sverige
Sportanläggningar i Vimmerby kommun